Such Pretty Forks in the Road — девятый студийный альбом канадской и американской певицы Аланис Мориссетт, вышедший 31 июля 2020 года на лейблах Epiphany Music и Thirty Tigers в Северной Америке, и на RCA и Sony Music в Великобритании и остальной Европе. Это первый студийный альбом Мориссетт за 8 лет, после Havoc and Bright Lights (2012). Альбому предшествовали синглы «Reasons I Drink» и «Smiling», последний стал новой песней, написанной для мюзикла Jagged Little Pill.

Об альбоме 
В августе 2019 года Мориссетт рассказала, что она работала с австралийской мультинструменталисткой, автором и продюсером Алекс Хоуп и звукоинженером Кэтрин Маркс над своей тогда ещё безымянной песней. Она объявила об альбоме в декабре 2019 года, когда представила песни «Reasons I Drink» и «Smiling» во время выступления в театре Аполло в Нью-Йорке 2 декабря, последний из которых был назван «жизнерадостным» Сьюзи Экспозито, обозревателем из журнала Rolling Stone.

16 апреля 2020 года Мориссетт объявила, что релиз альбома будет перенесен с даты его первоначального выпуска 1 мая 2020 года на более позднее время, из-за пандемии COVID-19, и объявила, что «Diagnosis» будет выпущен в качестве третьего сингла 24 апреля 2020 года.

Отзывы 
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 74 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Alanis Morissette — Smiling (Audio)  
 Alanis Morissette — Reasons I Drink (Official Video)  
 Alanis Morissette — Ablaze (Audio)  

Альбомы Аланис Мориссетт
Альбомы 2020 года
Альбомы RCA Records
Влияние пандемии COVID-19 на музыкальные мероприятия